Karim Guellaty, né en , est un auteur, juriste et chef d'entreprise franco-tunisien.

Biographie

Carrière 
En 2001, pour la publication du Droit des sociétés de services et d'ingénierie en informatique aux éditions Litec, Karim Guellaty obtient le Prix de l'Association française du droit de l'informatique et des technologies.

La même année, il devient chef d'entreprise en créant sa société de conseil en système d'information, Infolink.

Parallèlement à ses fonctions, il exerce comme analyste politique et actionnaire de Business News, un média francophone tunisien en ligne, où il signe tous les samedis un éditorial sur l'actualité internationale.

Diplomatie internationale 
Karim Guellaty participe aux négociations en vue de la libération de Florence Aubenas et de son fixeur Hussein Hanoun al-Saadi, quand ils sont pris en otage en Irak en 2005. Avant que le journal Le Point ne révèle officiellement son rôle dans ladite libération dans un article daté du , Karim Guellaty est surnommé « K » quand la presse couvre l'avancement des négociations.

L'un des premiers à annoncer publiquement la fuite du président Zine el-Abidine Ben Ali lors de la révolution tunisienne en 2011, il accompagne les premiers pas du parti Nidaa Tounes en tant que consultant en communication politique.

En , alors proche de Dominique Strauss-Kahn depuis les années 1990, il est invité par ce dernier à participer au programme économique du candidat Béji Caïd Essebsi pour affiner le programme économique du candidat.

En 2018, il co-fonde, avec Wided Bouchamaoui, Nathalie Garçon, Mohammed Aïssaoui et Olivier Poivre d'Arvor, le Club des deux rives pour développer les relations entre les jeunesses et les sociétés civiles des différents pays du bassin méditerranéen.

Karim Guellaty intervient régulièrement sur le thème des relations franco-tunisiennes.

Vie privée 
Karim Guellaty est marié et père de cinq enfants.

Bibliographie 
 , co-écrit avec Frédéric-Jérôme Pansier.
 , co-écrit avec Frédéric-Jérôme Pansier.
 .

Filmographie, comme producteur 
 2006 : Mon dernier rôle, court métrage d'Olivier Ayache-Vidal avec Patrick Chesnais, Jean-Claude Brialy et Nicole Garcia ;
 2007 : Frontière(s), long métrage de Xavier Gens avec Samuel Le Bihan, Karina Testa, et Estelle Lefébure ;
 2011 : Un jour sans, court métrage d'Yzabel Dzisky avec Nicolas Herman, Artus de Penguern, Julie Bargeton, et Pierre-Yves Touzot

Notes et références

Liens externes 

Juriste tunisien
Juriste français
Entrepreneur tunisien
Entrepreneur français
Naissance en 1973
Lieu de naissance inconnu